Waaggasse bezeichnet:

 Waaggasse, Gasse in Bad Reichenhall, Bayern, Deutschland siehe Ensemble Rathausplatz
 Waaggasse (Freistadt), Straße in Freistadt, Oberösterreich